Otto Mauritz von Knorring, född 5 april 1818 i Piteå landsförsamling, Norrbottens län, död 7 juli 1890 i Stockholm, var en svensk militär och tecknare.

Han var son till generalmajoren Lars Jacob von Knorring och Elisabet Johanna Henrika Stromberg och från 1859 gift med Henriette De Geer af Finspång. Knorring avslutade sin militära bana som generalmajor och chef för Upplands regemente.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del III sid 387, Allhems Förlag, Malmö. 

Män
Födda 1818
Avlidna 1890
Personer från Piteå socken
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska generaler
Svenska tecknare under 1800-talet